API steht für:

Fachbegriffe:
 Active Pharmaceutical Ingredient, ‚aktiver pharmazeutischer Wirkstoff‘, englische Bezeichnung für einen Arzneistoff
 Adaptive Planungsintelligenz, mathematische Methoden für industrielle Planungsaufgaben
 Advance Passenger Information, Fluggastdaten wie Geschlecht oder Nationalität
 Allgemeinmediziner, Praktiker und Internist, im Sinne von Hausarzt
 Analytical Profile Index, analytischer Profilindex, Testmethode zur Identifizierung von Bakterien auf biochemischem Weg
 Anleihen-Performance-Index, österreichischer Performance-Rentenindex
 API-Grad oder °API (American-Petroleum-Institute-Grad), in den USA gebräuchliche Einheit für die Dichte von Rohöl
 Application Programming Interface, Programmierschnittstelle
 Armor Piercing, Incendiary („panzerbrechend, entzündlich“), ein Typ von Wuchtgeschoss, siehe Wuchtgeschoss #API

Organisationen oder Unternehmen:
 African Plants Initiative, Projekt zur Förderung botanisch-taxonomischer Arbeit in Afrika
 AG für Petroleumindustrie, siehe A. Riebeck’sche Montanwerke
 Air Panama Internacional, ICAO-Code für die ehemalige staatliche Fluggesellschaft Panamas
 Alleanza per l’Italia, italienische Partei
 American Petroleum Institute, Interessenverband der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie in den USA
 anonima petroli italiana, italienische Ölgesellschaft
 Anton-Proksch-Institut, Therapiezentrum zur Behandlung von Abhängigkeiten, in Wien
 Arab Peace Initiative, Arabische Friedensinitiative, auf dem Beiruter Gipfel der Arabischen Liga 2002 beschlossen
 Arbeiterkommunistische Partei Irans, iranische Exilpartei
 Association Phonétique Internationale, französischer Name für International Phonetic Association
 Automated Processes, Inc, amerikanischer Hersteller von Studiotechnik 

Api steht für:
 Selbstbezeichnung des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes („Die Apis“)
 Api (Berg), Berg in Nepal
 Api (Getränk), eine bolivianische Heißgetränk-Spezialität auf Basis von Lila-Mais
 früherer Name von Mahakali (Darchula), Stadt in Nepal

api steht für:
 api Computerhandel, deutscher IT-Distributor
 Apiacá (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Siehe auch:
 APPI (Begriffsklärung)

Abkürzung